Lighthouse X — датская поп-группа, созданная в 2012 году. В 2016 году представила Данию на Евровидении 2016 в Стокгольме с песней «Soldiers of Love». Не прошли в финал. Главной целью группы являлась благотворительность, ради которой исполнители жертвовали определенную часть своего гонорара. Сорен поддерживал детей и взрослых, страдающих смертельными заболеваниями либо потерявших родных, Йоханнес взрослых и детей с заболеваниями сердца, а Мартин подростков, страдающих ожирением.

В августе 2016 года группа заявила о своём распаде.

Дискография

EP

Синглы

Примечания 

Музыкальные коллективы Дании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2012 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2016 году
Участники «Евровидения-2016»
Представители Дании на «Евровидении»